Benedict Arnold (1741-1801)
 Benedict Arnold (guvernør) (1615-1678)